Влади́мир Игна́тов: Игнатов, Владимир Георгиевич (1939—2018) — советский и российский экономист.
 Игнатов, Владимир Григорьевич (род. 1935) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Донецкого горкома КПУ.
 Игнатов, Владимир Николаевич (1985—2022) — военнослужащий, Герой России.